«Класс» () — британский научно-фантастический телесериал, спин-офф популярного сериала «Доктор Кто». Трансляция сезона из восьми серий проходила на канале BBC Three с 22 октября по 3 декабря 2016 года.

Действие телесериала происходит в академии Коал-Хилл (). «Класс» стал пятым телевизионным спин-оффом «Доктора Кто» после сериалов «К-9 и компания», «Торчвуд», «Приключения Сары Джейн» и «К-9».

В мае 2018 года стало известно, что «Класс» вернётся в формате аудиопьес, которые будет выпускать компания Big Finish.

Синопсис 
Академия Коал-Хилл словно маяк посреди всего времени и пространства, притягивающий любого, кто способен причинить ей вред, так что будьте начеку. Её старшеклассники имеют свои секреты и тайные желания. Им придётся столкнуться с неприятностями повседневной жизни, включающей друзей, родителей, учёбу, секс, горе, а также ужасные последствия, которые приносят путешествия во времени. Из-за влияния Доктора стены пространства и времени истончились, и монстры по ту сторону планируют прорваться и посеять хаос на Земле.

В ролях

Основной состав 
 Грег Остин — Чарли Смит
 Фейди Эльсайед — Рам Сингх
 Софи Хопкинс — Эйприл Маклейн
 Вивиан Опара — Таня Адеола
 Кэтрин Келли — мисс Андреа Квилл/Андрат

Второстепенный состав 
 Джордан Ренцо — Маттеуш Анджеевский
 Пуки Куэснел — Дороти Эймс
 Пол Марк Дейвис — Коракин
 Аарон Нил — Варун Сингх
 Шеннон Мюррей — Джеки Маклейн
 Наташа Гордон — Вивиан Адеола
 Кон О’Нилл — Хью Маклейн
 Найджел Беттс — Фрэнсис Армитедж
 Бен Пил — тренер Доусон
 Анна Шаффер — Рэйчел Чепмен

Приглашённый состав 
 Питер Капальди — Доктор

Список серий

Производство

Разработка 
О создании нового спин-оффа «Доктора Кто» под названием «Класс» было объявлено 1 октября 2015 года. Одним из исполнительных продюсеров сериала стал Стивен Моффат. 27 апреля 2016 года появилась информация, что школа Коал-Хилл переквалифицировалась в академию.

В июне 2017 года шоураннер Патрик Несс заявил, что не планирует возвращаться в качестве сценариста, если «Класс» будет продлён на второй сезон. 7 сентября 2017 года руководство канала BBC Three официально объявило о закрытии телесериала.

В мае 2018 года в выпуске Doctor Who Magazine № 526 было подтверждено, что компания Big Finish займётся выпуском шести новых аудио-приключений сериала, в которых главные герои встретят спутницу Седьмого Доктора Эйс и далеков.

Кастинг 
Питер Капальди, который исполняет роль двенадцатого воплощения Доктора, появился в открывающей серии сериала «Ибо сегодня мы можем погибнуть».

Дженна Коулман, исполняющая роль Клары Освальд, по словам автора Патрика Несса, точно не будет принимать участие в этом телесериале.

4 апреля 2016 года стал известен основной актёрский состав сериала. Грег Остин, Фейди Эльсайед, Софи Хопкинс и Вивиан Опара исполнят главные роли четырёх старшеклассников, из них Остин играет персонажа по имени Чарли, а Кэтрин Келли — роль преподавательницы академии, мисс Квилл. Найджел Беттс вернулся к роли мистера Армитеджа из эпизодов «Внутрь далека» и «Смотритель» восьмого сезона «Доктора Кто». Участие в съёмках нескольких серий принял актёр Пол Марк Дейвис, уже снимавшийся в «Докторе Кто», «Торчвуде» и «Приключениях Сары Джейн». Анна Шаффер, известная по роли Ромильды Вейн во франшизе о «Гарри Поттере», сыграла персонажа по имени Рэйчел. 23 сентября 2016 года было объявлено, что к основному актёрскому составу присоединятся Джордан Ренцо и Пуки Куэснел, а Бен Пил и Шеннон Мюррей станут приглашёнными актёрами в первом съёмочном блоке.

Съёмки 
Съёмки сериала начались 4 апреля 2016 года и продлились пять месяцев, завершившись 2 сентября того же года.

Показ 
Премьера сериала в Великобритании состоялась на интернет-канале BBC Three 22 октября 2016 года. Эпизоды также показывались на BBC One с 9 января 2017 года. 20 октября 2016 года в Лондоне в рамках эксклюзивного показа прошла мировая премьера первой серии «Ибо сегодня мы можем погибнуть». Трансляция телесериала в Канаде проходила на канале Space одновременно с Великобританией. Показ в Австралии стартовал 24 октября 2016 года на канале ABC2. Cериал транслировался в США на канале BBC America с 15 апреля 2017 года сразу после премьеры эпизодов десятого сезона «Доктора Кто».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2016 году
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2016 году
Программы телеканала Би-би-си
Фантастические телесериалы Великобритании
Драматические телесериалы Великобритании
Подростковые драмы Великобритании
Спин-оффы телесериала «Доктор Кто»
Телесериалы ЛГБТ-тематики Великобритании
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Лондоне